Giorgio De Bettin (né le  à Pieve di Cadore, dans la province de Belluno, en Vénétie) est un joueur professionnel de hockey sur glace Italien.

Biographie

Carrière en club 
En 1990, il commence sa carrière avec le SG Zoldo dans la Serie A. Il a remporté la Serie A 2001 et la Coupe d'Italie 2001 et 2002 avec le HC Asiago.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Italie de hockey sur glace au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 et a de nombreuses éditions du championnat du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991|| HC Zoldo|| Serie A2|| 37|| 8|| 13|| 21|| 8|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| HC Zoldo || Serie A|| 16|| 5|| 1|| 6|| 6|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| HC Zoldo || Alpenliga|| 18|| 4|| 4|| 8|| 6|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| HC Fiemme Cavalese|| Serie A || 14|| 1|| 4|| 5|| 2|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| HC Fiemme Cavalese|| Serie A|| 18|| 3|| 6|| 9|| 2|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| HC Courmaosta || Serie A|| 39|| 6|| 17|| 23|| 24|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Asiago || Serie A|| 30|| 12|| 8|| 20|| 8|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1996-1997|| Asiago || Serie A|| 40|| 27|| 29|| 56|| 22|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| SG Cortina || Serie A|| 43|| 22|| 27|| 49|| 57|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HC Milano|| Serie A|| 27|| 4|| 15|| 19|| 16|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HC Milano|| Alpenliga || 30|| 12|| 18|| 30|| 26|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Asiago || Serie A|| 44|| 29|| 33|| 62|| 45|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Asiago|| Serie A|| 38|| 15|| 25|| 40|| 18|| 10|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2001-2002|| Asiago|| Serie A|| 41|| 9|| 29|| 38|| 26|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Asiago|| Serie A|| 37|| 10|| 29|| 39|| 47|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Asiago|| Serie A|| 34|| 10|| 22|| 32|| 26|| 12|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 2004-2005|| SG Cortina || Serie A|| 36|| 17|| 45|| 62|| 18|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| SG Cortina|| Serie A|| 42|| 10|| 18|| 28|| 32|| 11|| 3|| 7|| 10|| 10
|-
| 2006-2007|| SG Cortina|| Serie A|| 32|| 7|| 21|| 28|| 36|| 8|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2007-2008|| SG Cortina|| Serie A|| 32|| 3|| 11|| 14|| 20|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| SG Cortina|| Serie A|| 42|| 14|| 26|| 40|| 18|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| SG Cortina|| Serie A|| 40|| 9|| 18|| 27|| 34|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| SG Cortina|| Serie A|| 40|| 5|| 16|| 21|| 22|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| SG Cortina|| Serie A|| 41|| 7|| 15|| 22|| 24|| 9|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2012-2013|| SG Cortina|| Serie A|| 44|| 10|| 21|| 31|| 34|| 12|| 3|| 3|| 6|| 10
|-
| 2013-2014|| SG Cortina|| Serie A|| 42|| 13|| 40|| 53|| 20|| 10|| 3|| 6|| 9|| 4
|-
| 2014-2015|| SG Cortina|| Serie A|| 31|| 6|| 20|| 26|| 18|| || || || ||

Notes et références 

Naissance en août 1972
Naissance à Pieve di Cadore
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de l'AS Asiago
Joueur de la SG Cortina
Joueur du HC Courmaosta
Attaquant de hockey sur glace